CXR est un code qui peut signifier :
 Île Christmas, dans la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 .

CXR est un sigle qui peut signifier :
 Chest X-ray, une technique d'imagerie médicale à base de rayons X permettant de diagnostiquer des pathologies du thorax.

Code IATA des aéroports